Felipe de Oliveira Silva (ur. 28 maja 1990 w Piracicaba) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika.

Kariera piłkarska 
Od 2009 roku występował w SE Palmeiras, Rio Branco, EC Bahia, Olaria, Guarani FC, Mogi Mirim, Athletico Paranaense, Figueirense, Ponte Preta, Ceará i Sanfrecce Hiroszima.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1990
Piłkarze SE Palmeiras
Piłkarze Rio Branco EC
Piłkarze EC Bahia
Piłkarze Olarii AC
Piłkarze Guarani FC
Piłkarze Mogi Mirim EC
Piłkarze Athletico Paranaense
Piłkarze Figueirense FC
Piłkarze AA Ponte Preta
Piłkarze Ceará SC
Piłkarze Sanfrecce Hiroszima
Ludzie urodzeni w Piracicabie